Хатхор:
 Хатхор, або Хатор — в єгипетській міфології богиня неба, любові, жіночності та краси, а також дружина Хора.
 Хатхор — вигаданий персонаж науково-фантастичного телесеріалу «Зоряна брама SG-1».
 (2340) Хатхор — дуже маленький астероїд головного поясу, що перетинає орбіту Землі.

Див. Також 
 Хатор
 Атхор
 Хат-Хор